Бата може бити:

 Бата, тепање брату
 Бата (име)
 Бата, надимак имена Батислав
 Бата Живојиновић (1933—2016), позоришни, телевизијски и филмски глумац
 Бата (народ), народ у Камеруну
 Бата (племе), племе у Пакистану
 Бата (Екваторијална Гвинеја), највећи град Екваторијалне Гвинеје
 Бата (Арад), насеље у Румунији у округу Арад
 Бата (Леко), насеље у Италији у округу Леко
 Бата (Атотонилко де Тула), насеље у Мексику у општини Атотонилко де Тула
 Бата (Мађарска) (Сазхаломбата), град у Мађарској
 Обућа Бата, мултинационална компанија за производњу обуће